Юрий Николаевич Степанов () — советский спортсмен-легкоатлет, специализировался по прыжкам в высоту. Первый советский рекордсмен мира в прыжках в высоту. Заслуженный мастер спорта (1957).

Биография 
Учился в электромеханическом техникуме.
В 1950 году пришёл тренироваться в группу легкоатлетов к Павлу Гойхману. Быстро прогрессировал.
В Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне не участвовал, получив разрыв мышцы на тренировке.

Рекорд мира (216 см) установил 13 июля 1957 года во время легкоатлетического матча Ленинград — Хельсинки, проходившем стадионе «Динамо» в Ленинграде. Затем выиграл несколько международных турниров, в том числе матч СССР — США (1958), убедительно превзойдя олимпийского чемпиона 

Колоссальные психологические нагрузки, обрушившиеся на мирового рекордсмена, и попытки опротестовать установление мирового рекорда привели Степанова к психическому расстройству, разладу в семейной жизни, преждевременному завершению спортивной карьеры.

Покончил жизнь самоубийством. Похоронен на кладбище пгт Тайцы в Гатчинском районе Ленинградской области.

Результаты

Соревнования

Чемпионаты Европы 
  — 5-е место
  — 6-е место.

Рекорды 
 Мира — 216 см, (1957 год)
 СССР — 202 см (1955 год)

Награды 
 Награждён орденом «Знак Почёта».

Примечания

Литература 
 
 Валиев Б. Прыжки вверх и вниз // Советский спорт. — 17 октября 1992. — с. 2.
 Мёртвая петля Юрия Степанова // Советский спорт, 24 ноября 2001
 Прыжок на тот свет. Трагическая история рекордсмена мира из Ленинграда // Спорт-Экспресс, 23 февраля 2021

Ссылки 
  СТЕПАНОВ Юрий Николаевич // «Петербургский некрополь», 2014
 Выше головы. Советский легкоатлет положил конец господству американцев в прыжках в высоту. Почему он покончил с собой? // Лента.ру, 12 мая 2021

Прыгуны в высоту СССР
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике
Самоубийцы